ТСА — многозначная аббревиатура:
 ТСА — трансзвуковой струйно-форсуночный аппарат
 ТСА — телесигнализация аварии (аварийного состояния)
 ТСА — техническое средство автоматизации

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей